Qingfeng bezeichnet:

 Qingfeng (清丰县), Kreis in der chinesischen Provinz Henan
 Qingfeng (Fang) (青峰镇), Großgemeinde im Kreis Fang in der chinesischen Provinz Hubei
 Qingfeng (Gangbei) (庆丰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gangbei im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Qingfeng (Yongchuan) (青峰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yongchuan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Qingfeng (Jianhu) (庆丰镇), Großgemeinde im Kreis Jianhu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Qingfeng (Youyi) (庆丰乡), Gemeinde im Kreis Youyi in der chinesischen Provinz Heilongjiang